ERM steht als Abkürzung für:

 Employee Relationship Management
 Enterprise Risk Management
 Entity-Relationship-Modell
 Environmental Resource Management, siehe Umweltmanagement
 Erdölraffinerie Mannheim
 European Exchange Rate Mechanism, siehe Wechselkursmechanismus II
 Ezrin-Radexin-Moesin-Proteinfamilie, Familie membranassoziierter Proteine

Erm steht für:
 Erm (Niederlande), Dorf in der Gemeinde Coevorden

Personen:
 Andreas Erm (* 1976), deutscher Geher
 Elisabeth Erm (* 1993), estnisches Model
 Johannes Erm (* 1998), estnischer Zehnkämpfer
 Tõnis Erm (* 1982), estnischer Orientierungssportler

Siehe auch:
 Herm

Abkürzung